A Hohenzollern-házban több hercegnő és hercegné viselte ezt a nevet:

 Viktória porosz trónörökös hercegné (1840–1901), Viktória brit királynő leánya, született brit királyi hercegnő, 1858–1888 között porosz hercegné, később Viktória német császárné és porosz királyné
 Viktória porosz királyi hercegnő (1866–1929), III. Frigyes német császár leánya, porosz királyi és német császári hercegnő, házassága révén schaumburg–lippei hercegné
 Auguszta Viktória porosz trónörökös hercegné (1858–1921), Frigyes Keresztély schleswig–holsteini herceg leánya, született schleswig–holstein–sonderburg–augustenburgi hercegnő, 1881–1888 között porosz hercegné, később Auguszta Viktória német császárné és porosz királyné
 Alexandra Viktória porosz királyi hercegné (1887–1957), I. Frigyes Ferdinánd schleswig–holstein–sonderburg–glücksburgi herceg leánya, született schleswig–holstein–sonderburg–glücksburgi hercegnő, házassága révén porosz királyi és német császári hercegné 
 Viktória Margit porosz hercegnő (1890–1923), Frigyes Lipót porosz herceg leánya, porosz hercegnő, házassága révén Reuss–Köstritz hercegnéje
 Viktória Lujza porosz királyi hercegnő (1892–1980), II. Vilmos német császár leánya, porosz királyi és német császári hercegnő, házassága révén Braunschweig hercegnéje, Hannover címzetes királynéja és Cumberland és Teviotdale címzetes hercegnéje
 Viktória Marina porosz hercegnő (1915), Adalbert Ferdinánd porosz királyi herceg leánya, porosz hercegnő, csecsemőként elhalálozott
 Viktória Marina porosz hercegnő (1917–1981), Adalbert Ferdinánd porosz királyi herceg leánya, porosz hercegnő, férje Kirby Patterson
 Lujza Viktória porosz hercegnő (1917–2009), Frigyes Zsigmond porosz herceg leánya, porosz hercegnő, férje Hans Reinhold
 Viktória Marina porosz hercegnő (1952–), Frigyes porosz herceg leánya, porosz hercegnő, férje Philippe Alphonse Achache